Villecresnes é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha-de-França, no departamento de Val-de-Marne. Estende-se por uma área de 5,62 km². Em 2010 a comuna tinha 9 598 habitantes.

Geografia

Toponímia 
Villa Creana em 1097, Villa cranea em 1159, Villa crana em 1235, Villa crani, Villecrêne, depois Villecresne e enfim Villecresnes.

História

Demografia

Geminação 
  Zibido San Giacomo, Itália

Cultura local e patrimônio

Ver também 
 Lista de comunas do Vale do Marne

Ligações externas 
 Site da prefeitura de Villecresnes